

Quadruple-Alliance de 1673 

Le 30 août, les Provinces-Unies, l'archiduché d'Autriche, la Monarchie catholique espagnole et le duché de Lorraine forment la Grande alliance de La Haye contre le royaume de France.

Quadruple-Alliance de 1718 

Traité conclu à Londres le  entre le royaume de France, les Provinces-Unies, le royaume de Grande-Bretagne et le Saint-Empire romain germanique contre l'Espagne pour le maintien du traité d'Utrecht, de celui de Baden et la pacification de l'Italie.

Par ce traité, l'empereur Charles VI du Saint-Empire consentit à reconnaître le roi d'Espagne, à condition qu'on lui remette la Sicile et que la Sardaigne soit donnée au duc de Savoie. On y convint aussi d'assurer à don Carlos la succession des duchés de Parme et de Plaisance et du grand-duché de Toscane.

L'Espagne accepta ces conditions et à l'issue de la guerre de la Quadruple-Alliance, rejoignit finalement l'Alliance en 1720 en renonçant à ses possessions en Italie.

Quadruple-Alliance de 1815 

Scellée officiellement le , mais ayant été formée en 1813 avec l'alliance entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empire russe, le royaume de Prusse et l’empire d'Autriche. Son but était de restaurer et de préserver l'équilibre européen. Elle fut élargie au royaume de France en 1818 et devint la Quintuple Alliance.

La signature de la Quadruple alliance intervient à la suite de la chute de l'« Europe napoléonienne », elle a pour but de réintégrer la France dans le concert européen. elle marque la naissance des « discussions diplomatiques » qui vont se poursuivre bien après cette dernière. 
Le fondement même de cette alliance consiste en l'idée suivante : Si l'un des membres de l'alliance est en difficulté, les autres membres de l'alliance sont tenus de l'aider financièrement et militairement.

Quadruple-Alliance de 1834 
Alliance offensive et défensive formée le  1834 entre le Royaume-Uni, la France, le Portugal et l'Espagne, dans le but de soutenir Isabelle II d'Espagne et Marie II de Portugal face aux prétendants à leurs trônes respectifs.

Cuádruple Alianza (1873) 

Alliance formée par le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua (formant la triple alliance (1873)) avec le Honduras, pour affronter le Costa Rica.

Quadruplice (1915-1918) 

La Quadruplice est l'alliance mise en place entre le Reich allemand, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie entre l'intervention de ce royaume dans le conflit durant l'automne 1915 au retrait du conflit de ce pays vaincu, après les défaites des Puissances centrales en Macédoine et le retrait de la Bulgarie à la fin du mois de .

Voir aussi

Sources

Articles connexes 

 Homonymie 
 Homonymie Quadruple-Alliance

Histoire de l'Europe
Alliance militaire du XVIIIe siècle
1718
1815
Histoire des relations internationales